Хьюард () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хьюард, Джейми (род. 1971) — канадский хоккейный тренер
 Хьюард, Лесли (1897—1943) — британский дирижёр и композитор.